Fiadanana – comune del distretto di Ambohimahasoa, Madagascar
Fiadanana – comune del distretto di Fandriana, Madagascar
Fiadanana – comune del distretto di Nosy-Varika, Madagascar